Bleggiani – abitanti di Bleggio Inferiore
Bleggiani – abitanti di Bleggio Superiore
Bleggiani – abitanti di Comano Terme